Sterkste Man van Nederland (wedstrijd), een jaarlijks krachtsportkampioenschap
De sterkste man van Nederland (film), een Nederlandse film uit 2011

Zie ook 
Sterke man